Visdonk (buurtschap), een buurtschap in de gemeente Roosendaal
Visdonk (landgoed), een landgoed nabij bovengenoemde buurtschap